Franciszek Karpiński (1741–1825) – poeta, pamiętnikarz, dramatopisarz, tłumacz, publicysta, moralista, twórca i główny przedstawiciel nurtu sentymentalnego w polskiej liryce
 Franciszek Karpiński (1893–1940) – starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego, zamordowany w Twerze
 Franciszek Karpiński (ur. 1894) – cieśla, żołnierz VI batalionu Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)

Uwagi

Przypisy